Ел Запотиљо има више значења:

 Ел Запотиљо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Запотиљо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотиљо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотиљо (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотиљо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотиљо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотиљо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Запотиљо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запотиљо (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Запотиљо (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запотиљо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запотиљо (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запотиљо (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запотиљо (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запотиљо (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запотиљо (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запотиљо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запотиљо, Ла Раја (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запотиљо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотиљо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотиљо (Анимас Трухано), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запотиљо (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запотиљо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запотиљо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запотиљо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотиљо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотиљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотиљо (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Запотиљо (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику